Company (« Compagnie » en français) peut faire référence à :
Company, roman court de Samuel Beckett, publiée en 1979 ;
Company, comédie musicale américaine de Stephen Sondheim créée en 1970 ;
Company,  œuvre pour quatuor à cordes de Philip Glass (1982) ;
Company, film indien de Ram Gopal Varma, sorti en 2002 ;
Company (The Company), film américain de Robert Altman, sorti en 2003.

Voir aussi

 Company of Heroes